«Warriors» — песня американской альтернативной рок группы Imagine Dragons, вошедшая в саундтрек фильма Дивергент, глава 2: Инсургент. Изначально песня была создана специально для Чемпионата мира по League of Legends 2014. Также она стала официальной музыкальной темой Чемпионата мира по футболу среди женщин 2015. Позже «Warriors» стала заглавной музыкальной темой рестлинг-шоу Survivor Series 2015 и была использована в трейлере телесериала Колония. Сингл был издан 18 сентября 2014 года. Видеоклип к песне вышел 17 сентября 2014 года; по сюжету видео 16 команд из разных стран мира борются за звание чемпионов по League of Legends.

Список композиций

Позиции в чартах

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Синглы Interscope Records
Песни Imagine Dragons